2 miejscowości w Polsce: 
 Włodki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki 
 Włodki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Mały Płock

Zobacz też: Roszki-Włodki, Szymbory-Włodki